Чернечья гора (, или Тарасова гора, Монашеская гора) — широкое возвышение, продлевающееся с севера на юг у правого берега реки Жабянка в Каневе (149 км от Киева), на котором находится Шевченковский национальный заповедник «Тарасова гора», место захоронения поэта Т. Г. Шевченко.

Название «Чернечья гора» происходит от слова «чернец» (послушник, монах).

История 
В августе 1941 года на возвышенности проходила линия фронта. Оборону держал П. П. Вершигора вместе с парой десятков бойцов дивизии народного ополчения. 15 августа 1941 немецкие войска заняли Канев. Заповедник был разграблен.

Шевченковский национальный заповедник 
Первый на Украине историко-культурный заповедник который был удостоен статуса национального. Расположен в 4 км южнее центра Канева. Общая площадь заповедника составляет 2500 га. В состав заповедника входят восемь памятников культурного наследия. Заповедник так же включает музей.

Международный мотофестиваль «Тарасова Гора» 
Международный мотофестиваль «Тарасова гора» проходит с 2003 года. За год до этого прошел местный съезд байкеров

Литература 
 Сергей Тхоржевский. Открыть окно: воспоминания и попутные записи. — Алетейя, 2002. — С. 94-97.

Примечания

Ссылки 
 Тарасова (Чернеча) гора 

Горные вершины Украины